Минный транспорт:
 Минный транспорт — корабль-носитель группы минных катеров.
 Минный транспорт — первоначальное наименование минных заградителей в некоторых военных флотах.